— японская фамилия.

 Хакамада, Ивао (род. 1936) — японский боксёр-профессионал, провёл 46 лет в камере смертников.
 Хакамада, Ирина Муцуовна (род. 1955) — российский политик, публицист, теле- и радиоведущая.
 Хакамада, Сигэки (род. 1943) — японский учёный, японский и российский политолог, брат Ирины Хакамады по отцовской линии.
 Хакамада, Муцуо (1912—1991) — японский коммунист, живший в СССР.